Граф Ульрик Фредерик Гюлленлёве (;  — ) — датский государственный деятель, наместник Норвегии.

Биография 
Ульрик Фредерик родился в 1638 году от внебрачной связи будущего датского короля Фредерика III и Маргреты Папе. Получил фамилию, означающую в переводе «золотой лев». Его родным языком был немецкий.

Во время датско-шведской войны 1657—1658 годов отличился при обороне Копенгагена и в сражении при Нюборге.

С 1661 года — риксъегермейстер. В этом же году с разрешения короля уехал в Испанию, где дослужился до генеральского чина. Вернулся в Данию в 1663 году.

В 1664 году назначен наместником Норвегии, а в 1666 году ему было также передано командование норвежскими войсками.

В 1669 году Гюлленлёве был отправлен в Англию для восстановления отношений, ухудшившихся после нападения в 1665 году английского флота на голландские купеческие корабли, стоявшие в гавани Бергена.

В 1670 году его назначили членом Тайного государственного совета и президентом Коммерц-коллегии (занимал пост до 1680 года). 

Пользовался благосклонностью своего сводного брата Кристиана V и активно участвовал в придворных увеселениях.

В ноябре 1672 года ему были поручены сложные переговоры с герцогом Гольштейн-Готторпским и Гамбургом, которые, однако, не увенчались успехом, в связи с чем Гюлленлёве навлёк на себя недовольство короля.

В войне за Сконе, получившей в норвежской истории название «войны Гюлленлёве», командовал норвежскими войсками, действовавшими на территории Бохуслена. После заключения мира проживал в Копенгагене, однако оставался норвежским наместником вплоть до 1699 года. После смерти Кристиана V в 1699 году уехал в Гамбург, где и скончался 17 апреля 1704 года. Похоронен в Кафедральном соборе Копенгагена.

Семья 
Был трижды женат:

 в 1659—1661 годах на дочери риксмаршала Йоргена Урне Софии.
 в 1661—1670 годах на Марии Груббе, с которой развёлся, уличив в неверности.
 в 1677—1701 годах на графине Антуанете Августе аф Ольденбург.

Источники 
 
 Dansk biografisk lexikon. — B. VI. — Kjøbenhavn, 1892.
 Nordisk familjebok. — B. 10. — Stockholm, 1909.

Внебрачное потомство монархов Дании
Датские наместники Норвегии